James Burns peut faire référence à :
 James Burns (1835-1894), spirite, naturopathe, éditeur, journaliste et activiste du végétarisme écossais ; 
 James Anderson Burns (1865-1945), bûcheron puis prêcheur baptiste et enseignant américain ;
 James MacGregor Burns (1918-2014), historien et politologue américain.